Карел Зеленка (; род. 31 марта 1983 года в Лоуни, Чехословакия) — итальянский фигурист чешского происхождения, выступавший в одиночном катании. Он — пятикратный чемпион Италии.

Биография 
Карел Зеленка родился в Чехословакии. Его отец, также Карел Зеленка, — тренер по фигурному катанию. Карел Зеленка-младший начал кататься на коньках в четыре года. Когда ему было 6 лет, его отцу предложили работу в Италии и семья переехала в Милан. Войдя в юниорский возраст, Карел начал представлять на международной арене Италию.

В январе 2006 года Карел получил итальянское гражданство и смог выступить на Олимпиаде в Турине, где стал 25-м. Лучшими результатами на международной арене у Карела были 16-е место в 2008 году на чемпионате мира и 7-е в 2007 году на чемпионате Европы.

Спортивные достижения

Результаты после 2004 года

Результаты до 2004 года 

 J = юниорский уровень

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Родившиеся в Лоуни
Фигуристы Италии